Jianshan bezeichnet:

 Jianshan (尖山区), Stadtbezirk von Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jianshan (Qinnan) (尖山镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Qinnan von Qinzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jianshan (Pan’an) (尖山镇), Großgemeinde im Kreis Pan’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jianshan (Wuxi) (尖山镇), Großgemeinde im Kreis Wuxi der Stadt Chongqing, Volksrepublik China
 Jianshan (Wen) (尖山乡), Gemeinde im Kreis Wen in der chinesischen Provinz Gansu
 Jianshan (Xianfeng) (尖山乡), Gemeinde im Kreis Xianfeng in der chinesischen Provinz Hubei
 Jianshan (Zhenxiong) (尖山乡), Gemeinde im Kreis Zhenxiong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jianshan (Hexi) (尖山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Hexi von Tianjin, Volksrepublik China